

Corps législatifs constitutionnels
 Conseil national (Autriche), la chambre basse du parlement autrichien
 Conseil national (Bhoutan), la chambre haute du parlement bhoutanais
 Conseil national (gouvernement de Vichy), l’assemblée consultative du régime de Vichy
 Conseil national (Grèce), assemblée élue en mai 1944 dans les régions libérées par la Résistance grecque
 Conseil national (Monaco), la chambre unique du parlement monégasque
 Conseil national (Namibie), la chambre haute du parlement namibien
 Conseil national d’État, l’organe parlementaire polonais de 1943 à 1947
 Conseil national de la République slovaque, le parlement slovaque
 Conseil national (Slovénie), la chambre haute du parlement slovène
 Conseil national (Suisse), la chambre basse du parlement suisse
 Conseil national (Turkménistan), parlement bicaméral turkmène

Autres 
Conseil national ... :
 Conseil national palestinien (CNP), parlement en exil du peuple palestinien
 Conseil national syrien (CNS) (Syrie, 2011)
Conseil national de ... :
 Conseil national de développement durable (France) (CNDD) (France)
 Conseil national de transition (CNT) (Libye, 2011-2012)
 Conseil national de recherches Canada (CNRC ou CNR Canada) (Canada) 
Conseil national de la… :
 Conseil national de la communication audiovisuelle (CNVA) (Côte d'Ivoire)
 Conseil national de la consommation (CNC) (France)
 Conseil national de la recherche (CNR) (Italie)
 Conseil national de la refondation (France)
 Conseil national de la Résistance (CNR) (France)
 Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) (Iran)
 Conseil national de la sécurité des transports (États-Unis)
 Conseil national de la vie associative (CNVA) (France)
 Conseil national de la vie lycéenne (CNVL) (France)
Conseil national du… :
 Conseil national du bien-être social (Canada)
 Conseil national du bruit (CNB) (France)
 Conseil national du littoral (CNL) (France)
 Conseil national du numérique (CNN) (France) 
 Conseil national du patronat français (CNPF) (France)
 Conseil national du pétrole (États-Unis)
 Conseil national du tourisme (CNT) (France)
Conseil national des… :
 Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) (France)
 Conseil national des barreaux (CNB) (France)
 Conseil national des évangéliques de France (CNEF) (France)
 Conseil national des transports (CNT) (France)
 Conseil national des universités (CNU) (France)